En Pologne, Kowalew peut faire référence : 

 Kowalew un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kowalew un village de la voïvodie de Łódź.